Рафаель Надаль був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки програв у 3-му колі Томашу Бердиху.

Роджер Федерер виграв титул, перемігши у фіналі Рішара Гаске з рахунком 2–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравці 

  Роджер Федерер (переможниця)
  Рафаель Надаль (3-тє коло)
  Давід Налбандян (1-ше коло)
  Іван Любичич (3-тє коло)
  Джеймс Блейк (2-ге коло)
  Микола Давиденко (1-ше коло)
  Томмі Робредо (2-ге коло)
  Радек Штепанек (знявся через розтягнення спини)
  Енді Роддік (знявся через розтягнення м'язів живота)
  Маркос Багдатіс (1-ше коло)
  Ллейтон Г'юїтт (2-ге коло, знявся через травму коліна)
  Давид Феррер (1-ше коло)
  Томаш Бердих (чвертьфінал)
  Яркко Ніємінен (чвертьфінал)
  Фернандо Гонсалес (півфінал)
  Томмі Хаас (2-ге коло)
  Роббі Джінепрі (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw 
Qualifying Draw 

Masters, одиночний розряд